Приднепровское — название населённых пунктов на Украине:
 Приднепровское — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Приднепровское — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Приднепровское — посёлок в Белозерском районе Херсонской области.
 Приднепровское — село в Чернобаевском районе Черкасской области.